BDO steht für:
 1,4-Butandiol, organisch-chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der zweiwertigen Alkohole
 Barton, Durstine & Osborn, eine Werbeagentur die seit 1925 als BBDO (Batten, Barton, Durstine & Osborn) firmiert
 BDO International, eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mitgliedsfirmen sind u. a.:
 siehe BDO Deutsche Warentreuhand, eine deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, siehe BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 siehe BDO AG, eine Schweizer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 siehe BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, eine österreichische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 BDO Unibank Inc. (Banco de Oro), größte Bank auf den Philippinen
 Berufsverband Deutscher Oralchirurgen
 Bi-Directional Override, ein Sprachelement von HTML 4.0 (→Hypertext Markup Language)
 British Darts Organisation
 British Druid Order
 Bund Deutscher Oenologen (ehemals Bund der Techniker des Weinbaues; BTW) Mitglied im Internationalen Oenologenverband UIOE, Paris und im Deutschen Weinbauverband, Bonn
 Bund Deutscher Offiziere, ein Zusammenschluss der Kriegsgefangenen in der ehemaligen Sowjetunion
 Bund Deutscher Orgelbaumeister
 Bund Deutscher Osten, eine Vereinigung aus der Zeit des deutschen Nationalsozialismus
 Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer
 Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände
 Flughafen Bandung (IATA-Code)
 Beamtendienstordnung
 Besondere Dienstordnung
 Bundesdisziplinarordnung, eine durch das Bundesdisziplinargesetz abgelöste Regelung für beamtenrechtliche Verfahren bei Dienstvergehen

BdO steht für:
 Befehlshaber der Ordnungspolizei, eine Dienststellung der Ordnungspolizei aus der Zeit des deutschen Nationalsozialismus
 Bund der Oberschlesier
 Bundesverband der Organtransplantierten
 Bundesverband der Ortskrankenkassen
 Burschenschaft der Ostmark, ein ehemaliger burschenschaftlicher Korporationsverband in Österreich (1907–1919 und 1933–1938)

bdo steht für:
 Morom (ISO-639-3-Code), zentralsudanische Sprache im Tschad

Siehe auch:

Abkürzung